Hargnies puede referirse a:

 Hargnies, comuna francesa situada en Ardenas.
 Hargnies, comuna francesa situada en Norte.